Ниже приведён список народных артистов Российской Федерации получивших звание в 2013 году.

Указ президента РФ № 638 от 25.07.2013 
 Мазур, Игорь Анатольевич — артист Волгоградского театра НЭТ
 Сульдина, Лариса Александровна — артистка Свердловской филармонии
 Тангатова, Долгин Жаргаловна — артистка Бурятского театр драмы имени Хоца Намсараева
 Устинов, Анатолий Александрович — артист Новгородского театра драмы
 Фёдорова, Любовь Викторовна — артистка оркестра Московского Камерного музыкального театра им. Б. А. Покровского
 Шарипова, Вера Александровна — артистка балета Саратовского академического театра оперы и балета

Указ президента РФ № 640 от 25.07.2013 
 Ахметова, Лидия Алексеевна — солистка-вокалистка Татарстанской филармонии
 Качалов, Александр Михайлович — артист Шахтинского драматического театра
 Колосова, Наталья Викторовна — артистка балета Саратовского академического театра оперы и балета

Примечания

См. также 

 
Заслуженные артисты России